Il doppio del TEB BNP Paribas Istanbul Open 2015 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2015.

È stata la prima edizione del torneo.

Radu Albot e Dušan Lajović hanno sconfitto in finale Robert Lindstedt e Jürgen Melzer per 6-4, 7-62.

Teste di serie

  Robert Lindstedt /  Jürgen Melzer (finale)
  Oliver Marach /  Philipp Oswald (quarti di finale)

  Chris Guccione /  André Sá (semifinale)
  Mate Pavić /  Michael Venus (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Collegamenti esterni
 

TEB BNP Paribas Istanbul Open 2015
ATP World Tour 2015